Atl: en náhuatl significa Agua

Las siglas Atl pueden hacer referencia a:

 ATL, son las siglas de "above the line", término publicitario usado para referirse a los medios de comunicación tradicionales, como: televisión, prensa y radio.
 ATL son las siglas de "Acrónimo de Tres Letras", en autorreferencia a su propia definición.
 El término atl también forma parte de otras palabras de origen náhuatl como:
 Xocoatl (agua amarga, que dio origen a la palabra chocolate)
 Aztlan (que vino del agua, el nombre de la isla Aztlán) 
 Naui-atl (cuatro-agua, nombre de un sistema de medida del tiempo)
 Gerardo Murillo, pintor y muralista mexicano, conocido como Dr. Atl.
 Siglas de la banda de rock alternativo All Time Low.
 Active Template Library, de Microsoft